Юрий Яковлевич Мачерет:
* Мачерет, Юрий Яковлевич (1915—2003) — советский архитектор.
 Мачерет, Юрий Яковлевич — советский и российский геофизик, доктор географических наук.